Сан Луис Аматлан има више значења:

 Општина Сан Луис Аматлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Луис Аматлан (Сан Луис Аматлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику